Bela Vodica je naselje u Hrvatskoj, koji se nalazi u općini Delnice, u Primorsko-goranskoj županiji. U 2001. godini, naselje je imao 31 stanovnika.

Stanovništvo

Bela Vodica je prema popisu stanovništva iz 2001. godine imala 31 stanovnika.

Vidi još
 Dodatak:Abecedni popis naselja u Republici Hrvatskoj

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji